Полево — название нескольких населённых пунктов:
 Полево — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Полево — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Полево — микрорайон города Истра, бывшая деревня, вошла в состав города в 1977 году.